Jméno a příjmení Josef Tomášek má více nositelů:

 Josef Tomášek (agrární politik) (1878–1926) – meziválečný československý politik, poslanec za agrární stranu 1919–20, původně učitel v obci Chyšky
 Josef Tomášek (kněz) (1839–1906) – český kněz, redemptorista, rektor kláštera na Července, misionář na Slovensku
 Josef Tomášek (malíř) (1899–1967) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Josef Tomášek (1904) (1904–1979) – československý vodní pólista, účastník LOH 1924
 Josef Tomášek (lidovecký politik) (1907–1980) – poválečný československý politik, poslanec za lidovce 1946–48
 Josef Tomášek (překladatel) (* 1911) – český překladatel (též s manželkou Milenou Tomáškovou) dramat z francouzštiny, povoláním inženýr
 Josef Tomášek (gynekolog) (* 1946) – český gynekolog a porodník
 Josef Tomášek (fotbalista) (* 1992) – český fotbalista
 Josef Blažej Tomášek (1885–1943) – český úředník a člen komunistického odboje popravený nacisty